Stenohya är ett släkte av spindeldjur. Stenohya ingår i familjen helplåtklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Helplåtklokrypare
Stenohya